Karolína Plíšková – tennista ceca
 Kristýna Plíšková – tennista ceca
 Naděžda Plíšková – grafica, poetessa, scultrice e artista ceca